

Osoby o nazwisku Menger 
 Anton Menger
 Carl Menger
 Karl Menger

Zobacz też 
 Kostka Mengera